Articulata Busk, 1859, synonim Camptostega – rząd mszywiołów (Bryozoa),
 Articulata Huxley, 1869 – gromada ramienionogów wyróżniana w starszych klasyfikacjach,
 Articulata Zittel, 1879 – podgromada liliowców w typie szkarłupni (Echinodermata),
 Articulata (segmentowce) – hipotetyczny klad obejmujący stawonogi i pierścienice, hipoteza oparta wyłącznie na danych morfologicznych.

Przypisy